Another Side () — третій студійний альбом українського металкор-гурту May of Sorrow. Виданий 1 жовтня 2011 року. До альбому увійшло шість композицій. Музичне відео було знято на композицію Long Way Home, а на пісню Песок (feat. Тонкая Красная Нить) було знято лайв-відео.

Список композицій
 1.Enter 
 2.When I've Gone 
 3.Long Way Home 
 4.Песок (feat. ТКН) 
 5.When I've Gone (acoustic) 
 6.Exit

Примітки

Посилання 

Альбоми українських виконавців